Сезон СК «Дніпро-1» 2022—2023 — 4-й сезон «Дніпра-1» у Прем'єр-лізі України та 6-й в історії футбольного клубу. Клуб дебютував у єврокубках, виступивши у кваліфікації Ліга Європи УЄФА та груповому етапі Ліга конференцій УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Ліга Європи

Кваліфікаційний раунд

Ліга конференцій

Груповий етап

Стикові матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 18 березня 2023 року

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023 року

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2023 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023 року

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони СК «Дніпро-1»
Дніпро-1